Поиск по сайту — технология, предоставляющая пользователю возможность осуществлять поиск заданной строки среди материалов конкретного веб-сайта. Чаще всего поиск основан на предварительном индексировании страниц и файлов. Поиск по сайту — один из ключевых компонентов любого крупного веб-портала, облегчающий навигацию по его разделам.

Для реализации поиска по сайту администратор может воспользоваться соответствующим функционалом выбранной CMS или специальными сервисами от крупнейших поисковых систем «поиск для сайта» Яндекс или Google Custom Search или любой другой сервис
.

См. также 
 Локальный поисковик

Примечания 

Сайты